Camaquã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Camaquã (ort), Rio Grande do Sul, 
 Camaquã (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar